Tvarditsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Твърдица) :
Tvarditsa, ville bulgare de l'obchtina de Tvarditsa, située dans l'oblast de Sliven ;
Tvarditsa, village bulgare de l'obchtina de Bourgas, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Tvarditsa, village bulgare de l'obchtina de Chabla, situé dans l'oblast de Dobritch.